Евгений Суханов:
 Суханов, Евгений Алексеевич (род. 1948) — советский и российский правовед, юрист-цивилист, педагог.
 Суханов, Евгений Николаевич (1955—2023) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.